Rør henviser til forskellige artikler:
Cylinder (geometri) – et rør er en geometrisk form bestående af en lang hul cylinder.
Kloakrør – medie til transport af spildevand, fækalier etc.
Radiorør – cylindrisk- eller pæreformet glaskolbe der indeholder elektronrørets bestanddele.
Rør (militær) – den afslappede position, som en soldat indtager efter at have stået ret.
Spanskrør – plantestængler.
Almindelig Tagrør – et staudegræs, rørsumpens karakterplante.
Vandrør – medie til transport af vand, fx brugsvand eller til varmetransport - fx fjernvarme eller fjernkøling.
Ventilationsrør – rør til transport af frisk luft og "gammel" luft.
Ånderør – åndedrætsorgan hos dyr.

Se også 
Cylinder - flertydig